

Pessoas 
John Webster (c. 1580–1634) — dramaturgo inglês contemporâneo de Shakespeare
Noah Webster (1758–1843) — lexicógrafo americano, autor do Webster's Dictionary

Topónimos dos Estados Unidos 
Webster (condado de Worcester, Massachusetts) — região censitária

Cidades e vilas 
Webster (Carolina do Norte)
Webster (Dacota do Sul)
Webster (Flórida)
Webster (Iowa) — no condado de Keokuk
Webster City — no condado de Hamilton, Iowa
Webster (Massachusetts)
Webster Groves — no Missouri
Webster (Texas)
Webster Springs (Virgínia Ocidental)
Webster (Wisconsin)

Outros usos 
Merriam-Webster — editora americana especializadas em dicionários
Cervejaria Webster — antiga empresa inglesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos